Palomares steht für

 die spanische Insel Palomares.

Palomares ist der Familienname von

 Adrián Palomares (* 1976), spanischer Radrennfahrer
 Joaquín Palomares (* 1962), spanischer Geiger und Musikpädagoge